Kassin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Kassin (* 1974), brasilianischer Musikproduzent, Sänger, Komponist und Multi-Instrumentalist
 Elmo Kassin (* 1969), sowjetisch-estnischer Skilangläufer
 Josef Kassin († nach 1871), österreichischer Politiker; Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Villach
 Josef Valentin Kassin (1856–1931), österreichischer Bildhauer
 Katja Kassin (* 1979), deutsche Erotik- und Pornodarstellerin
 Wilhelm Ludwig Kassin (1802–1868),  deutscher Obstzüchter aus Werder

Siehe auch:
 Cassin
 Kasin

pt:Kassin